Пару́йр () — армянское мужское имя.

Известные носители 
 Паруйр Скайорди (749—709 годы до н. э.) — 42-й царь Великой Армении в 749—709 годы до н. э. из династии Айказуни, сын Скайорди, отец Рачьи.
 Севак, Паруйр Рафаэлович (1924—1971) — армянский поэт и литературовед.
 Матевосян, Паруйр Апетнакович (1907—1983) — советский хозяйственный и государственный деятель, директор волгоградского завода «Красный Октябрь», Герой Социалистического Труда (1966).
 Карапетян, Паруйр Виласович (род. 1959) — армянский политический и государственный деятель.
 Айрикян, Паруйр Аршавирович (род. 1949) — армянский государственный деятель.

Армянские мужские имена
Мужские имена